Monte Cassino, puig rocallós a l'oest de la ciutat de Cassino (Itàlia central)
 Abadia de Montecassino, monestir benedictí al sud del Laci fundat per Sant Benet de Núrsia 
 Abadia territorial de Montecassino, divisió administrativa eclesiàstica
 Batalla de Montecassino, sèrie de batalles de la Segona Guerra Mundial amb la intenció de travessar la Línia Gustav, i prendre Roma pels Aliats